

Miejscowości i ich części 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Przeginia – część wsi Zbydniów w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów
 Przeginia – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Przeginia – część wsi Siemianice w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk

Inne 
 Przeginia – potok, dopływ Tarnawki
 Przeginia – polski herb szlachecki

Zobacz też 
 Przeginia (gmina)
 Przeginia Duchowna
 Przeginia Narodowa